Glorious peut faire référence à :
 Glorious (groupe), un groupe de musique chrétien
 Glorious (album), album de Gloria Gaynor, 1977
 Glorious (chanson d'Andreas Johnson), 1999
 Glorious (chanson de Natalie Imbruglia), 2007
 Glorious (chanson de Muse)
 Glorious (chanson de The Pierces), 2011
 Glorious (chanson de Cascada), 2013, représentant l'Allemagne à l'Eurovision 2013
 Glorious (chanson de Macklemore), 2017
 Glorious (Eddie Izzard), comédie d'Eddie Izzard
 HMS Glorious, the Royal Navy aircraft carrier